Металлу́рг — собирательное название профессий и людей, связанных с металлургией.

 «Металлург» — памятник монументального искусства федерального значения.
 Металлург — платформа Горьковского направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги.
 Металлург — профессия.

Спортивные клубы

Хоккей 
 «Металлург» — хоккейный клуб из города Братска.
 «Металлург» — хоккейный клуб из города Жлобина, Белоруссия.
 «Металлург» — хоккейный клуб из города Лиепая, Латвия.
 «Металлург» — хоккейный клуб из города Магнитогорска.
 «Металлург-2» — фарм-клуб магнитогорского «Металлурга», с 2009 года называется «Стальные Лисы».
 «Металлург» — хоккейный клуб из города Медногорска.
 «Металлург» — хоккейный клуб из города Новокузнецка.
 «Металлург-2» — фарм-клуб новокузнецкого «Металлурга», с 2009 года называется «Кузнецкие Медведи».
 «Металлург» — хоккейный клуб из города Серова.
 «Металлург» — название хоккейного клуба «Северсталь» из города Череповец в 1959—1994 годах.

Футбол 
 «Металлург» — футбольный клуб из города Алдана.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Аша.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Балхаша, Казахстан.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Бекабада, Узбекистан.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Бокситогорска.
 «Металлург» — футбольный клуб из Верхней Пышмы.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Выксы.
 «Металлург», «Металлург-2» — футбольные клубы из города Донецка, Украина.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Запорожья, Украина, существовал в 1935—2018 годах.
 «Металлург-2» — фарм-клуб запорожского «Металлурга».
 «СДЮШОР-Металлург» — футбольный клуб СДЮШОР «Металлург» из Запорожья.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Запорожья, Украина, основан в 2017 году.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Златоуста.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Кадамжая, Киргизия.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Константиновка, Украина.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Куйбышева.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Купянска.
 «Металлург», «Металлург-2», «Металлург» (жен.) — футбольные клубы из города Лиепаи, Латвия.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Липецка.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Москвы.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Новомосковска, Украина.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Пикалёво.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Рустави, Грузия.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Скопье, Македония.
 «Металлург» — футбольный клуб из города Сталинграда.
 «Металлург-Видное» — футбольный клуб из города Видное.
 «Металлург-Магнитогорск» — футбольный клуб из города Магнитогорска.
 «Металлург-ОЭМК» — футбольный клуб из города Старый Оскол.
 «Электрометаллург-НЗФ» — футбольный клуб из города Никополь.

 Ранее именовавшиеся «Металлург»
 «Арман» — футбольный клуб из города Кентау.
 «Булат» — футбольный клуб из города Череповца.
 «Волхов» — футбольный клуб из города Волхова.
 «Горняк» — футбольный клуб из города Комсомольское, Украина.
 «Днепр» — футбольный клуб из города Днепра, Украина.
 «Енбек» — футбольный клуб из города Жезказгана, Казахстан.
 «Зестафони» — футбольный клуб из города Зестафони, Грузия.
 «Синара» — футбольный клуб из города Каменск-Уральского.
 «Портовик» — футбольный клуб из города Керчи.
 «Енисей» — футбольный клуб из города Красноярска.
 «Ника» — футбольный клуб из города Красного Сулина.
 «Мариуполь» — футбольный клуб из города Мариуполя, Украина.
 «Молодечно» — футбольный клуб из Молодечно, Белоруссия.
 «Уралец НТ» — футбольный клуб из города Нижнего Тагила.
 «Электрометаллург-НЗФ» — футбольный клуб из города Никополя, Украина.
 «Новокузнецк» — футбольный клуб из города Новокузнецка.
 «Носта» — футбольный клуб из города Новотроицка.
 «Черноморец» — футбольный клуб из города Одессы, Украина.
 «Рустави» — футбольный клуб из города Рустави, Грузия. Основан в 1948 году.
 «Сталь» — футбольный клуб из города Каменское, Украина.
 «Оскол» — футбольный клуб из города Старый Оскол.
 «Хазар» — футбольный клуб из города Сумгаит, Азербайджан.
 «Арсенал» — футбольный клуб из города Тулы.
 «Прогресс» — футбольный клуб из города Черняховска, Калининградской области.
 «Жигер» — футбольный клуб из города Шымкент, Казахстан.
 «Югосталь» — футбольный клуб из города Енакиево, Украина.
 «Москва» — футбольный клуб из Москвы (назывался «Торпедо-Металлург»).

Другие виды 
Мини-футбол
 «Металлург» — украинский мини-футбольный клуб из Светловодска.

Гандбол
 «Металлург» — северомакедонский мужской гандбольный клуб из Скопье.
 «Металлург» — северомакедонский женский гандбольный клуб из Скопье.

Регби
 «Металлург» — команда по регби из Новокузнецка.

 Мотобол
 «Металлург» — команда по мотоболу из города Видное. См. Видное#Спорт.

 Студенческие клубы
 «Металлург-Университет» — (баскетбольный клуб) из Магнитогорска.
 «Металлург-Университет» — спортивный клуб СибГИУ.

Спортивные сооружения 
 
 «Металлург» — ледовый дворец в Жлобине, Белоруссия.
 «Арена-Металлург» — ледовый дворец спорта в городе Магнитогорске.

СМИ 
 «Газета МГ» — общественно-политическая газета Липецка.
 «Металлург» — популярная корпоративная экономическая газета и ОАО КУМЗ (Каменск-Уральский).
 «Металлург» — популярная городская газета Новотроицка.
 «Металлург» — научно-технический и производственный журнал Москвы.

Другое 
 «Металлург» — клинический санаторий в городе Сочи.
 «Металлург» — гостиница в городе Кривой Рог.
 «Металлург» — гостиница в городе Новокузнецк.
 Металург, Металурги, Металургс — передача слова «Металлург». Примеры:
 Укр: Металу́рг —  Металлург (футбольный клуб, Донецк), Металлург (футбольный клуб, Запорожье) (Металург).
 Белор.: Металург —  Металлург (хоккейный клуб, Жлобин) (ХК Металург-Жлобін).
 Макед.: Металург —  Металлург (футбольный клуб, Скопье) (ФК Металург), Металлург (гандбольный клуб, Скопье) (РК Металург Скопје), Металлург (женский гандбольный клуб, Скопье) (Женскиот ракометен клуб “Металург” / ЖРК Металург).
 С латыш.: Металургс — Металлург (хоккейный клуб, Лиепая), Металлург (футбольный клуб, Лиепая) (Liepājas Metalurgs).
 С груз.: Металурги, см. Metalurgi Rustavi — Металлург (футбольный клуб, Рустави), Рустави (футбольный клуб); Metalurgi Zestafoni — Зестафони (футбольный клуб).

См. также 
 День металлурга
 
 
 Посёлок Металлургов
 Металлург Аносов (турбоход)

Ссылки 
 Новости металлургии